O medo e a ternura, livro escrito por Pedro Bandeira, conta a história, de Esmeralda uma jovem de apenas 15 anos que acaba de conseguir um emprego na floricultura. Esmeralda tinha uma paquerinha com Greg que trabalhava na livraria ao lado da floricultura.Esmeralda  é confundida com a filha de um milionário que tem o mesmo nome, e é levada para uma igreja abandonada, onde fica presa por um longo tempo indeterminado, e descobre que tem um tal de BICHO-PRETO que vigia ela, e que cuida dela levando cuida e deixando tomar banho em um banheiro velho, e ela acaba descobrindo que ele é grande amigo, e não  um dos sequestradores, e ele a ajuda a sair da igreja e acaba sendo morto pelo os políciais quando tenta fugir com a pequena Esmeralda. 

A lição que o livro nos traz já é conhecida: "As aparências enganam". O fato de Esmeralda ver que o BICHO-PRETO que vigia ela é feio, corcunda e deformado, traz a impressão de que ele é mau, mas por dentro, ele tem um bom coração e a ajuda, como já dito anteriormente.

Livros de Pedro Bandeira
Livros infantojuvenis do Brasil